Название ТЧ-5 (тяговая часть 5) носят следующие объекты:
 ТЧ-5 «Калужское» Московского метрополитена.
 ТЧ-5 «Невское» Петербургского метрополитена.